El municipio de Camp Lake (en inglés: Camp Lake Township) es un municipio ubicado en el condado de Swift en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 213 habitantes y una densidad poblacional de 2,3 personas por km².

Geografía 
El municipio de Camp Lake se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 92.65 km², de la cual 91,44 km² corresponden a tierra firme y (1,3 %) 1,21 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 213 personas residiendo en el municipio de Camp Lake. La densidad de población era de 2,3 hab./km². De los 213 habitantes, el municipio de Camp Lake estaba compuesto por el 99,06 % blancos, el 0,94 % eran amerindios. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Swift